Конхораптор (, буквально с древнегреч.: похититель раковин) — род динозавров-теропод из семейства овирапторид. Окаменелости известны из верхнего мела ( назад) Азии.

Описание 
Конхораптор был небольшим динозавром. По оценкам, его длина могла доходить до 1—2 метров. В отличие от большинства родственников, ящер не имел головного гребня. Как и у некоторых других овирапторид, челюсти не имели зубов. На их месте находился клюв, который, возможно, использовался для раскалывания раковин моллюсков, что отражено в названии животного. Череп был сильно пневматизирован, большая часть костей была полой, что облегчало вес черепа и снижало нагрузку на шею. Связи каналов внутреннего уха создавали резонирующие камеры, что улучшало слух.

Открытие 

Ископаемые остатки были обнаружены в формации Нэмэгэт совместной польско-монгольской экспедицией в 1971 году. Считалось, что найденные остатки принадлежат незрелым особям овираптора, а отсутствие гребня объяснялось недостаточной половой зрелостью животных на момент гибели. Дальнейшее изучение остатков показало ряд различий, на основе которых и был выделен новый род. Основной аутопоморфией стали передние конечности: анатомически они находятся между овираптором и Ajancingenia.

Типовой и единственный вид рода, Conchoraptor gracilis, был описан монгольским палеонтологом Ринченом Барсболдом. Родовое название образовано от древнегреческого konkhè, что означает «мидия» или «раковина моллюска», и raptor, что означает «вор» или «похититель». Оно отражает гипотезу Барсболда, по которой беззубые клювы овирапторозаврид предназначались для дробления раковин моллюсков. Видовое название gracilis означает «изящный» или «стройный» и ссылается на лёгкость и узость костей скелета (в частности черепа), а также на малые размеры животного. Голотип IGM 100/20 состоит из частичного скелета с черепом. Впоследствии к роду было отнесено ещё около двадцати экземпляров.

Систематика 
Барсболд при описании (1986) отнёс конхораптора к семейству овирапторид. Кладограмма, описывающая положение рода в семействе, дана по работе Fanti и коллег 2012 года:

Палеобиология

Местообитание 
На сегодняшний день возраст формации Нэмэгэт оценивается маастрихтским ярусом верхнего мела (70—66 млн лет назад). Предполагается, что на территории формации была засушливая зона с большим количеством песчаных дюн и редкими оазисами. По возрасту породы чуть моложе близкой формации Джадохта.

Отложения Нэмэгэт отличаются очень высокой степенью сохранения окаменелостей даже очень небольших и хрупких животных, нередко в трёхмерном виде (в отличие от плоских окаменелостей известняков, таких, как зольнхофенский).

Палеофауна 
Кроме конхораптора в формации были найдены другие овирапториды, такие как авимим и Nomingia. Также известны ископаемые остатки троодонтид, таких как Tochisaurus и Zanabazar, тираннозавров алиорама и тарбозавра, пахицефалозавров гомалоцефала и Prenocephale, гадрозавра зауролофа и анкилозаврид Saichania и Tarchia.

Примечания 

Овирапториды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1986 году
Фауна формации Нэмэгэт
Фоссилии из меловых отложений Монголии